Численность населения Волгоградской области по данным Росстата составляет  чел. (). Плотность населения —  чел./км2 (). Городское население —  % ().

Динамика численности населения 

По данным всесоюзных и всероссийских переписей:

Соотношение мужчин и женщин (данные Росстат)

Национальный состав 

Казахи в Волгоградской области расселены преимущественно в Заволжье. Так, из 48 тысяч жителей Палласовского района более 50 % составляют казахи. В Старополтавском районе они составляют 18 % (ок. 5 тыс. человек), в Николаевском — более 11 % (4 тыс. человек), в Быковском — свыше 10 % (3 тыс. человек).

Общая карта 
Легенда карты (при наведении на метку отображается реальная численность населения):

Сокращения:
 Средняя Ахтуба
 Краснослободск
 Береславка
 Октябрьский
 Заплавное

См. также 
 Административно-территориальное деление Волгоградской области
 Городские населённые пункты Волгоградской области

Примечания 

Волгоградская область